Grace Min era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Audi Melbourne Pro Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Petra Rampre che ha battuto in finale Dia Evtimova 6–0, 6–1.

Teste di serie 

  Tatjana Maria (primo turno)
  Maria Sanchez (primo turno)
  Julia Cohen (primo turno)
  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)

  Irina Falconi (secondo turno)
  Laura Pous Tió (secondo turno)
  Alison Riske (semifinali)
  Verónica Cepede Royg (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Audi Melbourne Pro Tennis Classic 2013